В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Indianapolis (березень) 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Еліз Берджін і Кетлін Горват виграли титул, у фіналі перемігши пару Дженніфер Мундел і Моллі Ван Ностранд 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

 Бетсі Нагелсен /  Мері Лу Деніелс (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс /  Джоанн Расселл (півфінал)

 Еліз Берджін /  Кетлін Горват (чемпіонки)
 Лі Антонопліс /  Сенді Коллінз (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Indianapolis